Z73.0 steht nach dem ICD-10-Code für Ausgebranntsein und bezeichnet verschiedene Krankheitsbilder:
 Burn-out 
 Übertraining

Z730